Highland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Highland County (Ohio)
 Highland County (Virginia)